Moberly kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Moberly,

USA 

 Moberly, Missouri, ort, Randolph County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar